bannum was het recht van de koning om te verbieden, te bevelen en te straffen
ban (ceremonie), plechtige militaire ceremonie bij een afkondiging, die met tromgeroffel of trompetsignaal wordt geopend en gesloten.
banne (rechtsgebied), in de middeleeuwen en het ancien régime een civiel en juridisch district.
Bannetocht, een schaatstocht in Noord-Holland
verbanning, het verwijderen van iemand uit de maatschappij
excommunicatie, kerkelijke ban, uitstoting uit een kerkelijke gemeenschap
bannen de blokkering van een account of IP-adres

ban (landvoogd), een titel voor een landvoogd
Body area network (BAN), een geheel van verbonden meetinstrumenten op het lichaam
ban (eenheid) of hartley, een verouderde, dimensieloze eenheid voor informatie
Kleinste onderverdeling van de Roemeense leu, de Roemeense munteenheid

Personen en personages
Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties
Joan Albert Ban, een priester, rechtsgeleerde, muziektheoreticus en componist uit de zeventiende eeuw
Ban (Harry Potter), een centaur uit het Verboden Bos

Plaatsnamen
Ban (Burkina Faso), een plaats in Burkina Faso
Ban (Sălaj), een plaats in het Roemeense district Sălaj
Drie gemeenten in het Franse departement Vosges (regio Lotharingen):
Ban-de-Laveline
Ban-de-Sapt
Ban-sur-Meurthe-Clefcy